Harding se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charmaigne D. Harding
 Keith A. Harding